Ayapel kan syfta på:

Colombia 

 Ayapel (kommun), Córdoba, 
 Ayapel (ort), Córdoba,